Almond Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Almond Township (Minnesota)
 Almond Township (North Carolina)